Qingtang bezeichnet:

 Qingtang (Dao) (清塘镇), Großgemeinde im Kreis Dao in der chinesischen Provinz Hunan
 Qingtang (Zhongshan) (清塘镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Qingtang (Jianghua) (清塘壮族乡), Nationalitätengemeinde der Zhuang im Autonomen Kreis Jianghua in der chinesischen Provinz Hunan